Osoby o tym nazwisku:
 Andreas Hedlund − szwedzki wokalista, instrumentalista, kompozytor, autor tekstów oraz producent muzyczny
 Garrett Hedlund − amerykański aktor i model
 Göthe Hedlund − szwedzki łyżwiarz szybki, olimpijczyk
 Hans Hedlund − szwedzki architekt
 Lars Hedlund − szwedzki strongman
 Per-Erik Hedlund − szwedzki biegacz narciarski, olimpijczyk
 Svenne Hedlund − szwedzki piosenkarz popowy